Apis har flere betydninger:

 Apis (gud) – en egyptisk gud
 Apis (by) – en egyptisk by
 Yamu – en anden egyptisk by, som tidligere blev kaldt Apis
 Apis (slægt) – slægten af honningbier
 Apis (græsk mytologi) – en profet i den græske mytologi
 Apis (stjernebillede) – et stjernebillede som senere blev til fluen
 Apis – øgenavnet for Dragutin Dimitrijević fra den serbiske nationalistgruppe Sorte Hånd
 Apis (One Piece) – en fiktiv figur i Warship Island-historierne af anime-serien One Piece
 Apis (svævefly) – et ultralet svævefly
 Advance Passenger Information System – en grænsekontrolmekanisme brugt af USA, Korea og andre lande.